Elitettan 2023 är den elfte säsongen av Elitettan.

Förlopp
 Den 5 december 2022 meddelade Svenska Fotbollförbundet att Eskilstuna United nekas elitlicens, och därmed inte tillåts spela Damallsvenskan 2023 och istället flyttades ner till Elitettan. Klubben överklagade, men den 2 januari 2023 bekräftade Svenska Fotbollförbundet att platsen istället går till IK Uppsala.
 Den 30 december 2022 meddelade Bergdalens IK att man drar sig ur Elitettan. Den vakanta platsen erbjöds till BK Häckens andralag (utvecklingslag), som den 9 januari 2023 meddelade att man tackade ja.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Allsvenskan 2023
 Damallsvenskan 2023
 Superettan 2023
 Ettan 2023 (herrar)
 Division 1 för damer 2023
 Svenska cupen: 2022/2023 2023/2024
 Svenska cupen: 2022/2023 2023/2024 (damer)

Källor
 Officiell hemsida
 Svenskfotboll.se

Referenser

Fotboll i Sverige 2023
Fotbollssäsongen 2023
2023